Indianapolis 500 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1950. Odvijala se je 30. maja 1950.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 98
|  Walt Faulkner
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:27,97
|  -
|-
! 2
| 28
|  Fred Agabashian
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:31,10
| + 3,913
|-
! 3
| 31
|  Mauri Rose
| Deidt-Offenhauser
| 4:32,07
| + 4,910
|-
! 4
| 5
|  George Connor
| Lesovsky-Offenhauser
| 4:32,39
| + 4,942
|-
! 5
| 1
|  Johnnie Parsons
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:32,43
| + 4,946
|-
! 6
| 49
|  Jack McGrath
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:33,00
| + 5,903
|-
! 7
| 69
|  Duke Dinsmore
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:34,67
| + 6,970
|-
! 8
| 14
|  Tony Bettenhausen
| Deidt-Offenhauser
| 4:34,92
| + 6,995
|-
! 9
| 17
|  Joie Chitwood
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:35,32
| + 7,935
|-
! 10
| 3
|  Bill Holland
| Deidt-Offenhauser
| 4:35,90
| + 7,993
|-
! 11
| 59
|  Pat Flaherty
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:37,76
| + 9,979
|-
! 12
| 54
|  Cecil Green
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:30,86
| + 2,989
|-
! 13
| 18
|  Duane Carter
| Stevens-Offenhauser
| 4:33,42
| + 5,945
|-
! 14
| 21
|  Spider Webb
| Maserati-Offenhauser
| 4:37,46
| + 9,949
|-
! 15
| 81
|  Jerry Hoyt
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:37,95
| + 9,998
|-
! 16
| 2
|  Myron Fohr
| Marchese-Offenhauser
| 4:33,32
| + 5,935
|-
! 17
| 24
|  Bayliss Levrett
| Adams-Offenhauser
| 4:34,43
| + 6,946
|-
! 18
| 45
|  Dick Rathmann
| Watson-Offenhauser
| 4:34,96
| + 6,999
|-
! 19
| 7
|  Paul Russo
| Nichels-Offenhauser
| 4:35,25
| + 7,928
|-
! 20
| 4
|  Walt Brown
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:35,96
| + 7,999
|-
! 21
| 12
|  Henry Banks
| Maserati-Offenhauser
| 4:37,68
| + 9,971
|-
! 22
| 67
|  Bill Schindler
| Snowberger-Offenhauser
| 4:31,31
| + 3,934
|-
! 23
| 8
|  Lee Wallard
| Moore-Offenhauser
| 4:31,83
| + 3,986
|-
! 24
| 55
|  Troy Ruttman
| Lesovsky-Offenhauser
| 4:32,91
| + 4,994
|-
! 25
| 23
|  Sam Hanks
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:33,57
| + 5,960
|-
! 26
| 15
|  Mack Hellings
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:35,32
| + 7,935
|-
! 27
| 22
|  Jimmy Davies
| Ewing-Offenhauser
| 4:36,07
| + 8,910
|-
! 28
| 76
|  Jim Rathmann
| Wetteroth-Offenhauser
| 4:37,01
| + 9,904
|-
! 29
| 27
|  Walt Ader
| Rae-Offenhauser
| 4:37,05
| + 9,908
|-
! 30
| 77
|  Jackie Holmes
| Olson-Offenhauser
| 4:37,57
| + 9,960
|-
! 31
| 75
|  Gene Hartley
| Langley-Offenhauser
| 4:38,61
| + 10,964
|-
! 32
| 61
|  Jimmy Jackson
| Kurtis Kraft-Cummins
| 4:38,62
| + 10,965
|-
! 33
| 62
|  Johnny McDowell
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 4:37,58
| + 9,961
|}

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1950
1950